El Valle (Granada), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
 El Valle (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Soria